Константин «Коча» Попович (; 14 марта 1908, Белград — 20 октября 1992, там же) — югославский военный и политический деятель, генерал-полковник ЮНА; начальник Генерального штаба ЮНА (1948—1953), министр иностранных дел СФРЮ (1953—1965), вице-президент СФРЮ (1966—1967); писатель и публицист. Народный герой Югославии (27 ноября 1953).

Попович участвовал в гражданской войне в Испании на стороне Второй Испанской Республики, в Апрельской войне как солдат Югославской королевской армии и в Народно-освободительной войне Югославии на стороне партизан Иосипа Броза Тито, известен среди партизан под прозвищем «Граф» (). В послевоенные годы он занимался политикой, но также стал известен как один из основателей белградского футбольного клуба «Партизан».

Биография

Ранние годы 
Коча Попович родился 14 мая 1908 года в семье промышленника Александра Поповича и Ружи Попович (в девичестве Здравкович). Внук генерала армии Королевства Сербии и академика Стевана Здравковича. Часть детства провёл в Швейцарии, где овладел французским и сербским языками. Окончил гимназию в Белграде, после чего направился служить в югославскую армию. После окончания службы вернулся в Швейцарию, а затем уехал во Францию. В 1929—1932 годах Коча Попович обучался в Сорбонне, изучая юриспруденцию и философию, и успешно окончил университет. Там он увлёкся сюрреализмом, подружившись с Андре Бретоном и Жаном Кокто. До 1941 года Коча писал стихи, занимался публицистикой и составлял отзывы на фильмы.

С юных лет Коча интересовался марксизмом и выражал поддержку рабочему движению, хоть и был из буржуазной семьи. В армии коммунистов преследовали в связи с давлением властей, однако Коча успешно окончил в 1927 году артиллерийскую школу офицеров запаса Войска Королевства Югославии в Сараево и в том же году был произведён в подпоручики артиллерии запаса. С 1933 года состоял в Коммунистической партии Югославии, за что преследовался властями и арестовывался.

Гражданская война в Испании 
С июля 1937 года Коча Попович участвовал в гражданской войне в Испании. Сначала он был простым солдатом, затем стал начальником штаба и командиром артиллерийского дивизиона. Он был произведён в лейтенанты Испанской республиканской армии. Около двух лет он сражался в интернациональных бригадах на всех фронтах, в том числе и в Мадриде. После поражения республиканцев Поповича интернировали французские власти в марте-апреле 1939 года, отправив в лагерь Сен-Сиприен. Некоторое время Попович работал в комитете испанских борцов в Париже. В сентябре 1939 года благодаря помощи партии он вернулся в Югославию, где продолжил свою партийную деятельность по указанию Коммунистической партии Югославии.

Народно-освободительная война Югославии 

Апрельская война стала продолжением борьбы Поповича против фашизма: в апреле 1941 года он, сражаясь в составе югославской армии, попал в плен под Иваницей, но вскоре бежал из тюрьмы. В июле он примкнул к начавшейся Народно-освободительной войне, возглавив Космайский партизанский отряд, а затем и Посавский партизанский отряд. Оба отряда добились значительных успехов летом и осенью 1941 года. Позже Поповича назначили командиром группы отрядов в Шумадии и Западной Сербии.

В ноябре 1941 года Попович руководил обороной, которая обеспечивала отступление Верховного штаба и главных партизанских сил из Сербии в Санджак в разгар Первого антипартизанского наступления. 21 декабря 1941 года была образована 1-я пролетарская ударная бригада, первое регулярное соединение югославских партизан в Рудо, и Попович стал её первым командиром. Он вёл дневник о боевых действиях бригады, который вышел в 1946 году. Под руководством Поповича бригада провела ряд боёв в Восточной Боснии, совершила Игманский марш-бросок и избежала разгрома со стороны немцев, а также совершила поход в Боснийскую Краину. 1 ноября 1942 года Попович возглавил 1-ю пролетарскую дивизию и оставался на должности командира до 5 октября 1943 года.

1-я пролетарская дивизия проявила себя в битве на Неретве, сражаясь на Иван-горе, нанося контрудар Главной оперативной группы под Горни-Вакуфом, обороняя группу и Центральную больницу НОАЮ на линиях Бугойно — Прозор и Купрес — Шуица — Прозор. Однако Поповичу пришлось пережить ещё один трудный момент: провести так называемые «» с немцами об обмене пленными. Попович пользовался своим настоящим именем и фамилией, а участвовавшие в них Милован Джилас и Владимир Велебит — вымышленными.

В битве на Сутьеске 9 и 10 июня 1943 года 1-я пролетарская дивизия прорвала окружение 369-й хорватской пехотной дивизии вермахта под Билановацем, затем 12 июня на линии Фоча — Калиновик и 17 июня на линии Прача — Реновица, чем открыла путь оперативной группе дивизий НОАЮ к Сутьеске. Однако в ходе этой операции партизаны потеряли много убитыми и ранеными, за что Коча Попович чуть не попал под трибунал, поскольку его действия расценили как самоуправство, приведшее к потере связи с Верховным штабом НОАЮ, и даже как трусость и попытку бегства с поля боя.

1 мая 1943 года были введены воинские звания и знаки различия в Народно-освободительной армии Югославии. Вследствие этого Коче Поповичу, Косте Надю и Пеко Дапчевичу были присвоены звания генерал-майоров, а 1 ноября — генерал-лейтенантов. 5 октября 1943 года Попович возглавил 1-й пролетарский армейский корпус, которым командовал до конца июля 1944 года. Корпус вёл бои против 15-го горного корпуса вермахта в Центральной Боснии,участвуя в первой Баня-Лукской операции, операции «Ход конём» и других сражениях.

В июле 1944 года Попович был назначен командиром Главного штаба НОАЮ в Сербии: в то время решающие сражения на территории Югославии шли уже в Сербии с участием почти всех стран-участниц европейского театра военных действий. Некоторое время Попович руководил южной группой дивизий (2-я армейская группа НОАЮ, куда входили 13-й корпус с 4 дивизиями и 14-й корпус с 3 дивизиями). Коча Попович и Пеко Дапчевич руководили югославскими войсками во время Белградской наступательной операции РККА.

1 января 1945 года Попович возглавил 2-ю югославскую армию, в штаб которой вошли генерал-майор Радован Вуканович как помощник генерала Поповича, полковник Блажо Ломпар как политрук и генерал-майор Любо Вучкович как начальник штаба армии. В состав армии вошли 17-я восточнобоснийская, 23-я и 25-я сербские, 28-я славонская и 45-я сербская дивизии, также штабу армии в оперативном отношении был подчинён 3-й боснийский армейский корпус. Армия участвовала в заключительных боях за освобождение Югославии, действуя в направлении Ужице — Сараево — Баня-Лука — Карловац — Загреб.

Во время войны Попович входил в главные политические представительные органы коммунистического движения. Он участвовал в Первом и Втором заседаниях Антифашистского вече народного освобождения Югославии.

После войны 
После окончания войны Коча Попович продолжил службу в Югославской народной армии и с 15 сентября 1948 по 27 января 1953 года был начальником Генерального штаба ЮНА. 2 августа 1947 года он получил звание генерал-полковника, а 27 апреля 1953 года был отправлен в запас, уступив пост начальника Генерального штаба Пеко Дапчевичу. За это время Попович настоял на сокращении советских военных советников в Югославской армии — их число было уменьшено на 60 %.

Попович был депутатом Учредительной скупщины Демократической Федеративной Югославии и депутатом Временной народной скупщины Югославии. С 1945 года он регулярно избирался в Союзную народную скупщину и Народную скупщину Социалистической Республики Сербия. С 15 января 1953 года по 23 апреля 1965 года он был членом Союзного исполнительного вече и государственным секретарём (министром) иностранных дел. В последней должности Попович посетил множество стран мира, участвуя в переговорах от лица СФРЮ, и возглавлял югославскую делегацию на заседаниях ООН. Благодаря своей активности и отстаиванию принципов активного и миролюбивого сосуществования Попович внёс большой вклад в международное признание Югославии.

В 1966—1967 годах Попович был вице-президентом СФРЮ. Избирался в ЦК Союза коммунистов Югославии на VI, VII и VIII Конгрессах партии, с октября 1966 года был членом Президиума ЦК СКЮ. Он входил в первый ЦК Коммунистической партии Сербии. На IX Конгрессе Союза коммунистов Югославии избран в постоянный состав Конференции СКЮ. Входил в Союзный комитет Союза объединений бойцов Народно-освободительной войны Югославии, с 1966 по 1982 годы входил в Исполнительный комитет Социалистического союза трудового народа Югославии, Совет Федерации СФРЮ и Совет народной обороны СФРЮ.

В 1971 году Попович вошёл в состав группы из 22 человек, образовавшей новое югославское коллективное руководство. Однако после так называемой  3 ноября 1972 года его отправили в отставку, после чего Попович окончательно прекратил всякую политическую активность. 9 мая 1985 года к 40-летию победы над немецко-фашистскими захватчиками Президиум СФРЮ предложило произвести Поповича и Дапчевича в генералы армии в знак признания их заслуг в войне, но оба отказались от этого.

Коча Попович состоял дважды в браке. Первой его супругой была Вероника (Вера) Бакотич, с которой он развёлся после войны. Второй его женой была Лепосава (Лепа) Перович, участница Народно-освободительной войны Югославии с 1941 года из Баня-Луки. Детей у Поповича не было. Последние годы жизни он провёл в Белграде и умер 20 октября 1992 года. Его похоронили на Аллее почётных граждан на Новом кладбище Белграда.

К 70-летию освобождения Белграда городская скупщина 18 сентября 2014 года переименовала Загребскую улицу в общине Савски-венац в честь Кочи Поповича.

Литература и публицистика 

Во время своего обучения в Париже Коча Попович увлекался таким направлением искусства, как сюрреализм. Он был знаком с художниками из Бретонского кружка и поддерживал связи с белградскими и французскими сюрреалистами. Вместе с Вано Боро, Робером Десносом и другими художниками он входил в редакцию парижского журнала Revue Du Cinéma (№ 3). В 1929 году подписал протестное письмо «Человек от укуса»; его отзывы о кинофильмах публиковались в журнале Paris Soir; также Попович был редактором белградского журнала 50 в Европе и входил в группу белградских сюрреалистов, подписавших Манифест сюрреалистов. В 1931 году Коча Попович и Марко Ристич издали книгу «Очерк единой иррациональной феноменологии», с 1931 по 1932 годы Попович работал в журнале «Надреализам данас и овде» (). В то же время он взял псевдоним «Граф», которым пользовался во время Второй мировой войны.

Будучи публицистом, Коча Попович опубликовал несколько книг воспоминаний, среди которых выделяются:
 «Дневник о боевом пути 1-й пролетарской бригады» (1946)
 «О правильной оценке освободительной войны народа Югославии» (1949)
 «Заметки о войне» (1988)

Награды

Югославия 
Орден Свободы
 Орден Народного героя (указ от 27 ноября 1953)
Орден Героя Социалистического Труда
Орден Национального освобождения
Орден Военного флага с лентой
Орден Югославского флага
Орден Партизанской звезды с золотым венком (I степень, дважды)
 Орден Республики с золотым венком
Орден «Братства и единства» с золотой звездой (I степень)
Орден «За заслуги перед народом» с золотой звездой (I степень)
 Орден «За храбрость»
Партизанский памятный знак 1941
 Кавалер ордена Югославской короны (V степень)

СССР 
 Орден Суворова I степени (15.10.1945)
 Орден Суворова II степени (5.09.1944)

Другие 
 Большой крест ордена Сокола (Исландия)
 Большой крест ордена Ацтекского орла (Мексика)
 Большой крест ордена Георга I (Греция)
 Большой крест ордена Менелика II (Эфиопия)
 Большой крест ордена Святого Олафа (Норвегия)
 Большой крест ордена Белой розы (Финляндия)
 Большой крест ордена Оранских-Нассау (Нидерланды)
 Большой крест ордена Почётного легиона (Франция; ранее командор ордена)
Орден Белого льва II степени (Чехословакия)
 Военный крест 1939 года (Чехословакия)
 Золотая звезда ордена «За свободу» (Чехословакия)
 Большой крест ордена Заслуг (Чили)
 Большой крест ордена Мая (Аргентина)
 Большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия)
 Большой крест ордена Соватаре (Камбоджа)
 Почётная золотая медаль города Афины (Греция)
 Орден Грюнвальдского креста II класса (Польша)
 Большой крест ордена Южного Креста (Бразилия)
 Большой крест ордена кондора Анд (Боливия)
 Большая лента ордена Республики (Египет)
 Большая лента ордена Заслуг (Тунис)
Орден Знамени ВНР с алмазами (Венгрия)
 Орден Союза Бирмы I класса (Бирма)
Орден Солнца I класса (Афганистан)
 Орден Освобождения IV класса (Испанская Республика)
Орден «Народная свобода 1941-1944» I класса (Болгария)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Јован Деретић: Кратка историја српске књижевности (Надреализам)  
 Легат Константина-Коче Поповића и Лепосаве-Лепе Перовић (Историјски архив Београда)  
 Југословенски комунисти на западној страни („Данас“, 22. септембар 2007)  
 Светска премијера: Документарац Горана Марковића о Кочи Поповићу („Блиц“, 2. март 2015)  

Политики Сербии
Министры иностранных дел Югославии
Югославские партизаны
Персоналии по алфавиту
Военачальники Югославии
Члены Президиума ЦК СКЮ
Коммунисты Сербии
Члены Совета Федерации СФРЮ
Вице-президенты Югославии
Сюрреалисты
Генерал-полковники Югославии
Бойцы интербригад